«Хельсингёр» () — датский футбольный клуб из одноимённого города, коммуна Хельсингёр, остров Зеландия. Основан в 1 августа 2005 года. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Хельсингёр Стэдиум» общей вместимостью более 4 000 зрителей.

С 2017 года принимает участие в датской Суперлиге, высшем дивизионе чемпионата Дании по футболу.

История клуба 
Футбольный клуб города Хельсингёр был образован в результате слияния местных команд «Снеккерстен» (), «Эспергорд» (), «ФК Хельсингёр» (), «Вапнагард-72» (), «Фрем Хеллебек» (), «ИФ Хельсингёр» () и «Хорнбек» (). Первое название клуба — «Элит-3000» (), а домашние матчи команда проводила на арене «Хельсингёр Стэдиум» в Хельсингёре, на котором играет и по сей день. Перед сезоном 2012/13 во Втором дивизионе клуб получил своё нынешнее именование — ФК «Хельсингёр».

Команда начала выступление в пятом дивизионе системы футбольных лиг чемпионата Дании, представляя в дивизионе одноимённую коммуну и город. К 2009 году команда поднялась до Региональный дивизиона, третьей по значимости футбольной лиги чемпионата Дании. Став победителем турнира в сезоне 2009/10, «Элит-3000» дебютировал в Втором дивизионе.

Первый сезон в Третьем дивизионе получился весьма удачным, учитывая дебют клуба в лиге: команда заняла итоговое второе место, уступив первую строчку клубу «Нордвест» из Хольбека, так и не отобравшемуся во Второй дивизион по итогам плей-офф. Следующий сезон оказался неудачным: команда скатилась в нижнюю часть таблицы, заняв лишь девятое место. В сезоне 2012/13 команда, уже под другим названием, до последних туров претендовала на первую строчку и итоговое повышение в классе, однако снова не сдюжила, уступив чемпионство в лиге на сей раз клубу «Хвидовре» из одноимённого города Дании, на пять очков отстав от лидера дивизиона. В сезоне 2013/14 у клуба снова произошёл игровой спад: команда стала четвёртой, а итоговый отрыв от победителя турнира клуба «Роскилле» одноимённого города составил неотыгрываемые 30 баллов. Наконец, на пятый год участия в дивизионе, «Хельсингёр» получил долгожданное повышение в классе: выиграв сезон 2014/15 в зоне «Восток» третьей лиги, с десятиочковым преимуществом от второй команды турнира клуба «Фрем» из Копенгагена, команда впервые своей в истории получила путёвку в Первый дивизион датского первенства.

Дебют в Первом дивизионе оказался достойным: команда закрепилась в новом дивизионе, обосновавшись в середине таблицы. По итогам сезона 2015/16 «Хельсингёр» занял седьмую строчку. Мало кто ожидал подвигов от новичка лиги в следующем году, однако уже в новом сезоне команда смогла вклиниться в когорту лидеров дивизиона, в пяти очках остановившись от прямого выхода в датскую Суперлигу, в итоге доставшееся клубу «Хобро» из одноимённого города. Тем не менее, по итогам сезона «Хельсингёр» занял третье место, дававшее право участвовать в матчах плей-офф турнира с одной из худших команд датской Суперлиги сезона 2016/17. По итогам турнира в матчах плей-офф первенства «Хельсингёр» встретился с клубом «Виборг» одноимённого города Дании. В первом матче в Хельсингёре команды разошлись результативной ничьей 1:1. 4 июня 2017 года в ответной встрече на домашнем стадионе «Виборга» «Энерги Арена» на гол полузащитника «Хельсингёра» Тобиаса Кристинсена хозяева ответили точным ударом Сорена Риисе. Завершив основное время матча вничью, команды продолжили встречу в дополнительное время. На 92-ой минуте овертайма нападающий хозяев Миккель Вестергард вывел «Виборг» вперед, и, казалось, «спасал» свой клуб от вылета, однако на 112-ой минуте матча точный удар форварда гостей Андре Риеля застал врасплох голкипера хозяев и впервые в истории клуба вывел «Хельсингёр» в датскую Суперлигу, высший дивизион чемпионата Дании по футболу.

История названий 
 2005—2012 «Элит-3000» ()
 2012— «Хельсингёр» ()

Достижения клуба 
 Первый дивизион
  Третье место (1): 2016/17
 Второй дивизион
  Чемпион (1): 2014/15
  Второе место (2): 2010/11, 2012/13
 Региональный дивизион
  Чемпион (1): 2009/10

Статистика выступлений с 2010 года 

 По итогам плей-офф.

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Видео на youtube.com

Футбольные клубы Дании
ФК «Хельсингёр»